Ыт-Отёх () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Ыт-Отёх — река,  Республика Саха (Якутия),   координаты 62°56' с.ш. 119°55' в.д. .
 Ыт-Отёх — река,  Республика Саха (Якутия),   координаты 63°12' с.ш. 115°17' в.д. .
 Ыт-Отёх — река,  Республика Саха (Якутия),   координаты 64°23' с.ш. 115°40' в.д. .

Примечания